Уэст-Кост (, «западное побережье»)
 Уэст-Кост — один из регионов Новой Зеландии.
 Уэст-Кост (West Coast Group Representative Constituency) — избирательный округ в Сингапуре.
 Уэст-Кост (West Coast National Park) — национальный парк в Западно-Капской провинции ЮАР.
  — округ в Западно-Капской провинции ЮАР.

См. также 
 West Coast Customs — компания, занимающаяся тюнингом автомобилей.
 Уэст-Кост-хип-хоп (West Coast hip hop) — то же, что хип-хоп Западного побережья
 Уэст-Кост-свинг (West Coast Swing) — то же, что свинг Западного Побережья, парный танец
 «West Coast» — песня американской певицы и автора песен Ланы Дель Рей
 «West Coast» — песня OneRepublic